Lillkyrka kan syfta på:

 Lillkyrka socken, Uppland –  en socken i Uppland
 Lillkyrka landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Lillkyrka församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift –2006
 Lillkyrka kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Lillkyrka i Uppsala stift
 Lillkyrka – en tätort i Enköpings kommun och kyrkbyn i Lillkyrka socken
 Lillkyrka distrikt, Uppland – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Lillkyrka socken, Östergötland – en socken i Östergötland
 Lillkyrka landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Lillkyrka församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2009
 Lillkyrka kyrka, Östergötland – en kyrkobyggnad i Lilkyrka socken och Linköpings kommun
 Lillkyrka distrikt, Östergötland – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–
 Lillkyrka socken, Närke – en socken i Närke
 Lillkyrka landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1951
 Lillkyrka församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift –1981
 Lillkyrka kyrka, Närke – en kyrkobyggnad i Lillkyrka i Strängnäs stift